De nombreuses personnes sont connues sous le nom de Karl Müller, notamment des botanistes :
 Karl Otfried Müller (1797-1840), archéologue allemand ;
 Karl Müller (1813-1894), philologue helléniste allemand ;
 Karl Müller (1817-1870), botaniste et mycologue ;
 Karl Müller ((1818-1893), peintre allemand ;
 Karl August Müller (1818-1899), bryologiste, mycologue, botaniste ;
  (1854-1903), byzantiniste allemand ;
 Karl Müller (1866–1942), astronome autrichien ;
 Karl Müller (1881-1955), bryologiste ;
 Karl Müller (1884-1964), homme politique allemand ;
 Karl Müller (1897-1982), homme politique allemand ;
 Karl Alexander Müller (1927-), physicien suisse, Nobel de physique en 1987.

Voir aussi 
 
 , page d'homonymie
 , page d'homonymie
 , page d'homonymie
 , page d'homonymie
 , page d'homonymie
 , page d'homonymie